Maria Tudor o Maria I d'Anglaterra (Greenwich, Anglaterra, 1516 - Londres, 1558), reina d'Anglaterra
 Maria Tudor i de York (1496 - Westhorpe, Suffolk, 1533), princesa anglesa i reina consort de França (1514-1515)
 Maria Tudor (Gomes), òpera en quatre actes composta per Antônio Carlos Gomes sobre un llibret italià d'Emilio Praga